Altmann kan syfta på:

 Altmann – för personer med efternamnet, se Altman

Geografi

Schweiz 

 Altmann (bergstopp i Schweiz, Sankt Gallen), Wahlkreis Toggenburg, 
 Altmann (Bernalperna),